Лусильос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Торрихос. Занимает площадь 40 км². Население — 671 человек (на 2009 год). Расстояние до административного центра провинции — 60 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Toledo

Муниципалитеты Толедо